Unique
Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Unique :
 Le HMS Unique était la goélette française Harmonie de 10 canons, capturée par les Français en 1804, et coulée pendant ou après sa capture par un corsaire français en 1806.
 Le HMS Unique était le HMS Netley, capturé par les Français en 1806, et utilisé par eux comme corsaire Duquesne de 21 canons. En 1807, le HMS Blonde a capturé le Duquesne, que la Royal Navy a remis en service sous le nom de HMS Unique à 12 canons. Il a été utilisé pour une attaque de navires de guerre infructueuse en 1809.
 Le HMS Unique (N95) était un sous-marin de classe U lancé en 1940 et coulé en 1942.

Unique